Бока дел Серо има више значења:

 Бока дел Серо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бока дел Серо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику